Алекса́ндр Гальпе́рин:
 Гальперин, Александр Владимирович (1907—1995) — советский кинооператор и педагог, лауреат Сталинской премии.
 Гальперин, Александр Львович (1896—1960) — советский историк-японист.
 Гальперин, Александр Самуилович (1925—?) — советский учёный в области механизации сельского хозяйства.
 Гальперин, Александр Самуилович (род. 1954) — российский физик-теоретик, автор работ по гармонической суперсимметрии и супергравитации, доктор физико-математических наук.
 Гальперин, Александр Юлиевич (род. 1980) — российский композитор.